Тундутов — калмыцкая фамилия. Известные носители:
 Тундутов, Давид Цанджинович (1860—1907) — калмыцкий князь, член Государственной думы от Астраханской и Ставропольской губерний, крупный землевладелец, меценат.
 Тундутов, Данзан (1888—1923) — калмыцкий князь-нойон, правнук Джамба-тайши Тундутова, участник I Мировой войны, атаман Астраханского казачьего войска в годы Гражданской войны, первый из калмыков, удостоенный ордена Почётного легиона, сын Давида Тундутова.
 Тундутов, Джамба-тайши (?—1830-е гг.) — командир Первого Астраханского Калмыцкого полка, капитан, князь, участник Отечественной войны 1812 года в составе нерегулярных войск.